A Supercopa da UEFA de 1996 foi disputada entre Juventus e Paris Saint-Germain. O resultado da partida (1ª e 2ª mão) foi de 9-2.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1996
Partidas do Paris Saint-Germain Football Club